Telečka est un toponyme qui peut désigner :
la Telečka, une sous-région de Serbie, située dans la région de la Bačka et dans la province autonome de Voïvodine ;
Telečka, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Sombor, district de Bačka occidentale.